Dagon Cavus, la formazione geologica presente su Tritone
Dagon, divinità della fertilità e del raccolto nel panteon dei Cananei.
Dagon, l'antico nome della città di Rangoon (Birmania), quando era un villaggio mon.
Dagon - La mutazione del male, film del 2001 diretto da Stuart Gordon
Dagon, racconto di Howard Phillips Lovecraft
Dagon, serie a fumetti di Giuliano Campo (Italia, Fenix-B.B.D. press, 1994-1995)
Dagon, nome attribuito all'esopianeta Fomalhaut b